Botterill ist der Familienname folgender Personen:

 Cal Botterill, kanadischer Sportpsychologe
 Doreen Botterill (* 1947), kanadische Eisschnellläuferin
 George S. Botterill (* 1949), britischer Schachspieler
 Jason Botterill (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Jennifer Botterill (* 1979), kanadische Eishockeyspielerin
 Steven Botterill (1958–2018), britischer Romanist